Jędrzej Wala starszy (1820-1896)
 Jędrzej Wala młodszy (1841-po 1900)